Hemellichamen
 Tania Australis - ster in het sterrenbeeld Grote Beer
 Tania Borealis - ster in het sterrenbeeld Grote Beer

Personen
 Tania (voornaam) - vrouwelijke voornaam
 Pier Tania - Nederlands presentator
 Tania Kross - Nederlandse mezzosopraan 
 Tania Van der Sanden - Vlaams actrice
 Tania de Bourbon Parma - Frans ontwerpster en zakenvrouw

Natuur
 Tania (geslacht) - geslacht van schimmels
 Chalcone tania - vlinder

Overig
 Tania Makmur - bestuurslaag in Indonesië
 ZTE Tania - type smartphone
 Tania (stripserie) - educatieve stripserie van Pierre-Emmanuel Paulis